Puppy  en inglés es perro o perrito o cachorro de perro. Puede hacer referencia a:

 La pichoneta.
 Puppy Linux, una distribución del sistema operativo GNU/Linux.
 Puppy, escultura de 1992 de Jeff Koons representando un perro. El original está instalado actualmente frente al Museo Guggenheim Bilbao, y existe una copia exacta en una finca de Peter M. Brant en Connecticut.
 Puppy, un disco de música electrónica de 2003 del grupo británico Fluke.